Ticha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Titja (reservoar), Sjumen, 
 Titja (vattendrag), Sjumen, 
 Kamtjija (vattendrag), Varna, 
 Titja (distrikt), Sliven, Obsjtina Kotel,

Tjeckien 

 Tichá (vattendrag), Plzeň, 
 Tichá (ort), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar